Heskett ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Heskett (1929–2023), australischer Basketballspieler
 Ralph Heskett (* 1953), britischer Bischof